Литовка — многозначный термин:

 Литовка — лицо женского пола литовской национальности.
 Литовка — традиционное название большой русской косы, которой косят, не нагибаясь («коса-литовка»).
 Литовка — см. Литование
 Литовка — см. Литовский проект
 Литовка (бухта) — бухта в заливе Восток залива Петра Великого Японского моря.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Литовка — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Литовка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Казахстан
 Литовка — село в Целиноградском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2000 г.

Россия
 Литовка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Литовка — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Литовка — исчезнувший населённый пункт в Ершовском районе Саратовской области.
Украина
 Литовка — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Литовка — село в Городокском районе Львовской области.
 Литовка — село в Ахтырском районе Сумской области.

Фамилия 
 Литовка, Игорь Юрьевич — украинский футболист.
 Литовка, Николай Александрович — украинский, вьетнамский футболист.
 Литовка, Олег Петрович — советский и российский географ.

Реки 
 Литовка (приток Двиницы) — река в Сокольском районе Вологодской области
 Литовка (приток Луптюга) — река в Шабалинском районе Кировской области и Октябрьском районе Костромской области
 Литовка (река, впадает в Японское море) — река в Партизанском районе Приморского края.

См. также 
 Литовки (значения)
 Литовский проект